Гомоло́гия ( «подобный, похожий» +  «слово, закон»):

Науки

Биология 

 Гомология в биологии — сопоставимость частей сравниваемых биологических объектов, обусловленная общностью происхождения.
 Гомологичные хромосомы — хромосомы в биологической клетке, которые образуют пары (синапсы) во время мейоза.
 Гомологичная рекомбинация — генетическая рекомбинация, при которой происходит обмен нуклеотидными последовательностями  между молекулами ДНК.

Химия 

 Гомология в органической химии — структурная схожесть веществ (отличия по составу молекул на одну или несколько групп mn) и, как следствие, схожесть их свойств.
 Гомологический ряд — ряд органических соединений, имеющих разное количество повторяющихся структурных единиц.

Другие науки 

Гомология (антропология)
 Гомология (социология)

Математика 

 Гомология (математика) — процедура сопоставления последовательности абелевых групп или модулей с данным математическим объектом.
 Гомологическая алгебра — ветвь алгебры, изучающая алгебраические объекты из алгебраической топологии.

 Гомология в алгебраической топологии — даёт возможность строить алгебраический объект (группу или кольцо), который является топологическим инвариантом пространства.
 Гомология в геометрии — проективное преобразование проективной плоскости на себя, которое оставляет неподвижными все точки некоторой прямой, называемой осью гомологии.

См. также 
 Гомологическая размерность (значения)